Hedehuse kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Hedehuse (Ejstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ejstrup Sogn
 Hedehuse (Gravlev Sogn) – en bebyggelse i Gravlev Sogn
 Hedehuse (Havbro Sogn) – en bebyggelse i Havbro Sogn
 Hedehuse (Hinge Sogn) – en bebyggelse i Hinge Sogn
 Hedehuse (Sejlstrup Sogn) – en bebyggelse i Sejlstrup Sogn
 Hedehuse (Solbjerg Sogn) – en bebyggelse i Solbjerg Sogn
 Hedehuse (Tolstrup Sogn) – en bebyggelse i Tolstrup Sogn
 Hedehuse (Tønder Sogn) – en bebyggelse i Tønder Sogn
 Hedehuse (Vestervig Sogn) – en bebyggelse i Vestervig Sogn
 Hedehuse (Vonsild Sogn) – en bebyggelse i Vonsild Sogn